Mass Effect 2 — компьютерная ролевая игра, разработанная студией BioWare и выпущенная компанией EA Games 26 января 2010 года для платформ Microsoft Windows, Xbox 360 и 18 января 2011 года для PlayStation 3. Ещё до официального выхода, игра получила множество наград от разных игровых издателей. В сайтах-агрегаторах GameRankings и Metacritic средняя оценка игры составляет 95,69 %. Игра получила множество наград на различных выставках и мероприятиях: «Игра года», «Лучшая ролевая игра», премию за лучшие диалоги, лучшее музыкальное сопровождение, лучшие игровые персонажи и прочие.

До выхода

После выхода

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры 

Mass Effect
Mass Effect 2